Wyatt kan som auktorsförkortning betyda:

 Colin W. Wyatt
 Mary Wyatt

Robotskapade auktorsförkortningar